Алекса Карагеоргиевич (; 10 июня 1859 — 15 февраля 1920) — сербский князь из старшей линии династии Карагеоргиевичей, претендент на сербский королевский трон в 1884—1903 годах.

Ранние годы 
Старший сын подполковника сербской армии, Георгия Карагеоргиевича (1827—1884) и Сары Карагеоргиевич (в девичестве — Анастасиевич) (1836—1931). Брат князя Божидара Карагеоргиевича (1862—1908). Правнук Карагеоргия, основателя династии Карагеоргиевичей и руководителя Первого сербского восстания. Князь Алекса родился через пять месяцев после того, как его дядя Александр Карагеоргиевич был в январе 1859 года свергнут с княжеского престола. Князь Алекса Карагерогиевич (1801—1830), дед Алексы, в честь которого он был назван, был старшим сыном Карагеоргия и старшим братом князя Александра Карагеоргиевича. Князь Алекса вырос и жил в изгнании в Париже.

Претендент на сербский престол 
После смерти своего отца, князя Георгия Карагеоргиевича, в 1884 году Алекса стал главой старшей линии дома Карагеоргиевичей и претендентом на сербский престол. Но он не был единственным Карагеоргиевичем, претендовавшим на сербский трон. Петр Карагеоргиевич (1844—1921), третий сын князя Александра Карагеоргиевича, также объявил о своих претензиях на королевский престол Сербии. В 1895 году князь Алекса заявил, что он не намерен отказываться от претензий на сербский престол. Несколько лет спустя его младший брат Божидар тайно посещал Сербию, чтобы получить поддержку для дома Карагеоргиевичей. В конце 1898 года князь Алекса познакомился в Париже с Мэйбл Свифт, племянницей американского бизнесмена Густавуса Франклина Свифта. Алекса Карагеоргиевич предложил ей вступить в брак при условии, что её родители дадут согласие на этот брак . В июне 1899 года князь Алекса отправился в США, чтобы добиться от родителей невесты согласия на брак. Князь провел некоторое время на вилле родителей невесты в Чикаго, но так и не получил согласия на заключение брака. Одной из причин отказа было то, что родители невесты были обеспокоены тем, что их дочь будет считаться только морганатической женой в случае, если князь Алекса вступит на сербский престол.

В январе 1902 года появились сообщения из Сербии, что король Александр I из соперничающей династии Обреновичей (1889—1903) готов отречься от престола в пользу князя Алексы, или, что Алекса будет объявлен наследником Александра. Однако этого не произошло, а в следующем 1903 году король Александр Обренович был убит в результате военного переворота. На вакантный королевский престол военными был посажен князь Пётр Карагеоргиевич, ставший королем Петром I (1903—1921). Князь Алекса Карагеоргиевич заявил в интервью, что он отказывается от претензий на сербский престол.

Брак и поздние годы 

В 1909 году король Сербии Пётр I Карагеоргиевич принял новый устав для членов королевского дома. Однако в этом уставе не упоминались члены старшей линии династии Карагеоргиевичей. По новому уставу только потомки короля Петра имели право на титул «Королевское высочество», в то время как потомки его младшего брата, князя Арсена, имели право на титул «Высочество». Князь Алекса Карагеоргиевич был полностью исключен от права на наследование королевского престола в случае угасания мужской линии короля Петра и князя Арсена.

Хотя в 1903 году князь Алекса объявил, что он отказывается от своих претензий на королевский престол, он остался в Париже и в последующие годы по-прежнему утверждал, что именно он должен был быть королем Сербии . В начале Первой Балканской войны Алекса Карагеоргиевич вернулся в Сербию, где с разрешения короля Петра поступил рядовым на службу в сербскую армию. Участвовал в боях под Куманово и Монастиром в 1912 году.

11 июня 1913 года, через месяц после окончания Первой Балканской войны, князь Алекса вернулся в Париж, где женился на Мире Абигейл Дарье Прэтт (урожденной Панкхёрст) (1859—1938). Посол США во Франции Майрон Тимоти Херрик был одним из свидетелей со стороны невесты, а князь Арсен Карагеоргиевич и граф Фердинанд Бастон де ла Рибоисер были свидетелями со стороны жениха . Супруги провели медовый месяц в Южной Франции, затем они отправились в Нью-Йорк, родной город Дарьи.

Во время Первой мировой войны князь Алекса и его жена вернулись на родину, где Алекса был назначен президентом Красного креста Сербии. Зимой 1915—1916 года после взятия Ниша войсками Центральных держав Алекса и его жена участвовали в массовом отступлении сербских войск в Черногорию и Албанию. Алекса Карагеоргиевич получил чин полковника и Ордена звезды Карагерогий 3-й степени. Супруги приехали в Рим в канун рождества 1915 года.

15 февраля 1920 года 60-летний князь Алекса Карагеоргиевич скончался в Санкт-Морице в Швейцарии. С его смертью пресеклась старшая ветвь династии Карагеоргиевичей.

Титулы и награды 
 10 июня 1859 — 15 февраля 1920 года: «Его Высочество Князь Алекса Карагеоргиевич».
 Орден Звезды Карагеоргия 3-й степени

Предки 

</center>

Примечания 

Персоналии:Красный Крест
Участники Первой Балканской войны (Сербия)